A categoria até 57 kg feminino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputada no Pavilhão 4A do Complexo Esportivo Riocentro com 12 taekwondistas, cada uma representando um país.

Medalhistas

Cruzamentos

Referências

Até 57 kg feminino